Xenidiocercus är ett släkte av svampar. Xenidiocercus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenidiocercus